Ю́рий Ковалёв:
 Ковалёв, Юрий Витальевич (1922—2000) — советский и российский литературовед, основоположник петербургской школы американистики.
 
 Ковалёв, Юрий Константинович (род. 1968) — российский актёр.
 Ковалёв, Юрий Петрович (1965—1991) — Национальный Герой Азербайджана.
 Ковалёв, Юрий Фёдорович (1934—1979) — советский футболист.
 Ковалёв, Юрий Юрьевич (род. 1973) — российский учёный-астрофизик, член-корреспондент РАН.
 Ковалёв, Юрий Яковлевич (1937—2010) — член Совета Федерации от Томской области (2001—2007).